Il singolare del torneo di tennis Istanbul Cup 1998, facente parte del WTA Tour 1998, ha avuto come vincitrice Henrieta Nagyová che ha battuto in finale 6–4, 3–6, 7–6 Ol'ga Barabanščikova.

Teste di serie

  Henrieta Nagyová (campionessa)
  Sabine Appelmans (primo turno)
  Sarah Pitkowski (primo turno)
  Florencia Labat (semifinali)

 Tat'jana Panova (primo turno) 
 Anna Smashnova (quarti di finale) 
 Ol'ga Barabanščikova (finale) 
 Kristie Boogert (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Istanbul Cup 1998